Stăncuța se poate referi la:

 Stăncuță, (C. modenula) pasăre migratoare din familia Corvidae
 Stăncuța, sat în județul Brăila, România
 Stăncuță alpină, pasăre din famila Corvidae

Altele
Stâncuța, sat în județul Suceava

Vezi și
Stanca (dezambiguizare)

Toponime românești